Tenisový turnaj na okruhu ATP Internazionali BNL d'Italia 2009 se konal ve dnech 27. dubna - 3. května v Římě, hlavním městě Itálie venku na antukových dvorcích. Odměny činily 2,750,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli. Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Rome Masters
 Internazionali BNL d'Italia 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

ATP World Tour 2009
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2009